Mucha steht für:
 (5122) Mucha, ein Asteroid des Hauptgürtels

Mucha () ist die Bezeichnung dreier polnischer Segelflugzeuge:
 PZL Bielsko IS-2 Mucha (1948)
 PZL Bielsko SZD-12 Mucha 100 (1953)
 PZL Bielsko SZD-22 Mucha Standard (1958)

Mucha ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Mucha (1860–1939), tschechischer Plakatkünstler, Grafiker, Illustrator, Maler und Kunstgewerbler
 Anna Mucha (* 1980), polnische Schauspielerin und Journalistin
 Barbara Mucha (* 1968), österreichische Verlegerin
 Christian Mucha (* 1945), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Christian W. Mucha (* 1954), österreichischer Verleger 
 Ján Mucha (* 1982), slowakischer Fußballspieler
 Jiří Mucha (1915–1991), tschechischer Kosmopolit, Journalist, Schriftsteller, Publizist und Drehbuchautor
 Joanna Mucha (* 1976), polnische Ministerin für Sport und Touristik
 Martin Mucha (* 1976), österreichischer Autor
 Max Mucha (* 1989), polnischer Jazzmusiker
 Ralf Mucha (* 1963), deutscher Politiker
 Reinhard Mucha (* 1950), deutscher Künstler
 Robert Mucha (* 1987), deutscher katholischer Theologe
 Sabine Mucha (* 1962), deutsche Schauspielerin, Model und Playmate

 Wolfram Mucha (1941–2019), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Moucha